Maximow oder Maksimov (weibliche Form Maximowa) ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Maksimov (* 1963), ukrainischer Mundharmonikaspieler und Saxophonist
 Alexei Alexandrowitsch Maximow (* 1952), sowjetischer und russischer Maler
 Alexander Alexandrowitsch Maximow (Mediziner) (1874–1928), russischer Mediziner
 Alexander Alexandrowitsch Maximow (Philosoph) (1891–1976), sowjetischer Philosoph
 Andrei Semjonowitsch Maximow (1866–1951), russischer Vizeadmiral 
 Anton Lwowitsch Maximow (* 1970), russischer Chemiker
 Arseni Wladimirowitsch Maximow (1912–2003), russischer Architekt

 Grigori Iwanowitsch Maximow (1861–1945), russisch-orthodoxer Metropolit, siehe Germogen (Maksimov)
 Jurij Maximow (* 1968), ukrainischer Fußballspieler

 Pjotr Wassiljewitsch Maximow (1852–1915), russischer Diplomat
 Roman Andrejewitsch Maximow (* 1988), russischer Radrennfahrer
 Sergei Nikolajewitsch Maximow (* 1974), russischer Hacker
 Wassili Maximowitsch Maximow (1844–1911), russischer Maler